В пансионе — рассказ Антона Павловича Чехова. Написан в 1886 году, впервые опубликован в журнале «Осколки», № 21 от 24 мая с подписью: А. Чехонте.

Публикации 
Рассказ А. П. Чехова «В пансионе» написан в 1886 году, впервые опубликован в 1886 году в журнале «Осколки» № 21 от 24 мая с подписью: А. Чехонте, напечатан также в московской газете «Новости дня» — 1886, № 146, 30 мая без подписи.

Сюжет 
Действие рассказа происходит в частном пансионе m-me Жевузем. Во время перемены по коридору разгуливали пансионерки, за ними приглядывали классные дамы. В учительской комнате сидели сама Жевузем и учитель математики Дырявин. Учитель остался, чтобы попросить прибавку к жалованью. Это он решил сделать в завуалированной форме, дипломатически.

Учитель начал с того, что стал вздыхать о том, что ныне не стало, как в его время, красавиц. На это Жевузем возразила: «Вот и неправда! Кого ни спросите, всякий вам скажет, что в моем старшем классе много хорошеньких. Например, Кочкина, Иванова 2-я, Пальцева… А Пальцева просто картинка! Я женщина, да и то на нее заглядываюсь».

Позвали Пальцеву. Когда она пришла, то Жевузем стала её укорять за невнимательность на уроках и одновременно разглядывать её греческий нос и правильные черты лица.

Когда Пальцева ушла, Жевузем попросила оценить девушку, на что Дырявмн сказал: «Хоть убейте, ничего хорошего не нахожу… Вы вот уже в летах, а нос и глаза у вас гораздо лучше, чем у нее… Честное слово… Поглядитека на себя в зеркало!» В конце рассказа Жевузем согласилась с доводами учителя, и Дырявин получил прибавку.

Экранизация 
 1998 — Новелла «В пансионе» во второй серии сериала «Чехов и Ко». В ролях: Андрей Мягков — Дырявин; Анастасия Вознесенская — мадам Жевузен; Олеся Судзиловская — пансионерка Пальцева

Литература 
 Чехов А. П. В пансионе // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982.
 Françoise Darnal-Lesné, Dictionnaire Tchekhov, Édition L’Harmattan, 2010, page 226. ISBN 978 2 296 11343 5.
 À la pension, traduit par Édouard Parayre, Les Éditeurs Français Réunis, 1958.

Ссылки 
 Чехов А. П. В пансионе. Оригинальный русский текст

Рассказы Антона Чехова
Рассказы 1886 года
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Осколки»